Belagerung von Ath steht für:

 Belagerung von Ath (1697), Belagerung im Pfälzischen Erbfolgekrieg
 Belagerung von Ath (1706), Belagerung im Spanischen Erbfolgekrieg
 Belagerung von Ath (1745), Belagerung im Österreichischen Erbfolgekrieg